Mitchell River ist der Name folgender Flüsse:

in Australien:
 Mitchell River (Golf von Carpentaria), Fluss zum Golf von Carpentaria in Queensland, Australien.
 Mitchell River (Gippsland-Seen), Zufluss der Gippsland-Seen in Victoria, Australien. 
 Mitchell River (Western Australia)

in Kanada:
 Mitchell River (Cross River)
 Mitchell River (Quesnel River)

in den Vereinigten Staaten:
 Mitchell River (Massachusetts)
 Mitchell River (North Carolina)